Nienhuis est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, médecin et administrateur américain
 (1873-1960), céramiste et joaillier néerlandais
 (né en 1982), joueur américain de football
 (1970-1862), recteur d'université néerlandais
 (1941-2017), joueur néerlandais de football
 (né en 1961), joueur canadien de hockey sur glace
Leonard Nienhuis (né en 1990), joueur néerlandais de football

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais